Ortsgemeinde steht für:

 Ortsgemeinde (Brandenburg)
 Ortsgemeinde (Rheinland-Pfalz)
 Ortsgemeinde (Österreich)
 Ortsgemeinde (Schweiz)
 Gemeinde (Österreich)
 Local churches, eine spezielle Erscheinungsform des protestantischen Christentums in China